Amos Meller (1938-2007) – direttore d'orchestra e compositore israeliano
 Digne Meller Marcovicz (1934-2014) – fotoreporter, giornalista e regista tedesca
 Ida Meller (1856-1896) – scultrice finlandese
 Petite Meller (1994) – cantante, cantautrice e modella francese naturalizzata israeliana
 Raquel Meller (1888-1962) – cantante e attrice spagnola
 Vadym Meller (1884-1962) – pittore e architetto russo-ucraino
 Willy Meller (1887-1974) – scultore tedesco